Монашка — многозначное слово.
 Монашка — просторечное от монахиня.
 Монашка () — старинная народная песня, мелодию которой использовали многие профессиональные композиторы XVI—XVIII веков.
 Монашка — река в России, протекает в Кемеровской области.
 Монашка — до 1966 г. название посёлка Сосновка Касимовского района Рязанской области.
 «Монашка» — старинная песня.
 Монашка, монашенка, монашек — название курительной свечи в России.